Рессорная подвеска  - тип зависимой подвески автобусов и грузовых автомобилей, в котором ударная нагрузка , передающаяся от задней балки моста автомобиля при наезде колёсами на препятствие на дорожном покрытии (яма, выбоина, искусственная неровность) гасится с помощью резиновых буферов , расположенных между рессорой и рамой автомобиля. 

Наиболее упругим элементом такой подвески является рессора, которая одновременно является и ее направляющим устройством. Механизмы и узлы, соединённые с колёсами через рессоры ,называются подрессоренными частями автомобиля, а узлы и детали , связанные непосредственно с колёсами (балки переднего и заднего мостов,рычаги и тяги )-неподрессоренными. Рессора  представляет собой пакет упругих металлических пластин скреплённых между собой двумя болтами в середине и стремянками по краям пакета. Самые длинные из металлических пластин  называются коренными. Между ними приклепана резиновая накладка, которая предотвращает износ коренных пластин при трении. При этом передняя балка рессорной подвески имеет также прикрепленный к ней амортизатор. Так же  к зависимой рессорной подвеске относят и балансирную подвеску на перевёрнутых полуэллиптических рессорах, которая применяется на трёх- и четырёхосных автомобилях. При балансирной подвеске оба задних моста образуют тележку , которая может качаться вместе с рессорами на оси и , кроме того, в результате прогиба рессоры каждый мост может иметь независимые перемещения, обеспечивающие хорошую  приспосабливаемость колёс к неровному дорожному покрытию и высокую проходимость автомобиля. При угловом смещении мостов рессоры скользят в опорных кронштейнах.

Литература
Роговцев В.П.Пузанков А.Г.Олдфильд В.Д. Устройство и эксплуатация автотранспортных средств:Учебник водителя М.:Транспорт,1990.-432 с.

Примечания 

Автомобильная подвеска
Устройство автомобиля